Григорий Васильевич Булацкий () — белорусский советский журналист, историк, профессор (1972). Декан факультета журналистики БГУ (1967 - 1981). Лауреат Премии Союза журналистов СССР.

В годы войны — штурман бомбардировщика, совершил более 80 боевых вылетов на самолёте, приобретённом экипажем на собственные средства.

Биография 
Родился в 1921 году в деревне Мочулки (ныне —  Могилёвской области) в многодетной крестьянской семье. Сын Василия Александровича и Дарьи Кузьминичны Булацких.

После окончания средней школы в 1939 году поступил на исторический факультет БГУ, но в том же году был призван в РККА, служил в 450 отдельном батальоне связи.

В августе 1941 г. окончил Мелитопольское авиационное училище. Вместе с однополчанами, В. Ульяновым и А. Петровым, купил самолёт, на котором они участвовали в боевых действиях на территории Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии. В 1946 демобилизован по инвалидности.

Продолжил обучение на факультете журналистики БГУ (основан 1 ноября 1944, с  5 апреля 1946 г. по 1967 г. — кафедра журналистики филологического факультета БГУ). Закончил БГУ (1951), учился в аспирантуре. Был редактором многотиражной газеты "Белорусский университет", с 1954 — старшим преподавателем, заместителем декана филфака и заведующим отделением журналистики, с 1961 — заведующий кафедрой истории журналистики и литературы, одновременно с 1963 — декан филологического факультета, в 1967—1981 — декан факультета журналистики.

В годы войны 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1942 году, желая попасть на фронт, экипаж в составе командира Ульянова, штурмана Булацкого и авиатехника Петрова направил на имя Верховного Главнокомандующего письмо с предложением приобрести на свои средства самолёт. Летали на «Бостон А-20» (№ 321609) с надписью имён на борту, 1944 года — в составе третьей эскадрильи 452-й бомбардировочной авиадивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант. Экипаж принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехословакии.

При бомбардировке Эстерга (Венгрия) Булацкий был тяжело ранен, почти год провёл в госпитале и вернулся в строй только 19 апреля 1945 года, участвовал в налётах на Брно, последний вылет экипаж сделал 13 мая 1945 года.

Всего в течение войны совершил более 80 боевых вылетов.

Награждён боевыми орденами и медалями (но по свидетельству жены — носил всегда только один Орден Красной Звезды).

После войны 
После войны продолжил учёбу на факультете журналистики БГУ. Был назначен редактором многотиражной газеты «Белорусский университет», а после окончания аспирантуры — преподавателем. Защитил кандидатскую, а в 1971 г. — докторскую диссертацию.

В 1972 году получил звание профессора.

В 1967—1981 годах работал деканом факультета журналистики БГУ, заведующим кафедрой истории журналистики и литературы.

Научная деятельность 
Он исследовал проблемы становления, развития и роли белорусской печати. Изучал публицистическое творчество П. Кролика, В. Хоружей, П. Головача, К. Черного, П. Лепешинского, К. Еремеева и др.

Подготовил около 40 кандидатов наук и несколько докторов наук.

Много лет работал в качестве научного консультанта 12-томной «Белорусской советской энциклопедии», был членом редколлегии «Вестника БГУ».

Автор более 10 пособий, сборников, хрестоматий, монографий, свыше 200 научных статей.

Награды 
Награжден боевыми орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

За трудовые достижения награждён орденом «Знак Почёта».

Лауреат премии Союза журналистов СССР (1980) за учебник «История белорусской журналистики».

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. — Мінск, 1996. — Т. 3.
 
 Мартинович А. А. Григорий Булацкий: Перекрестки судьбы. — Минск: Белфаксиздатгрупп, 2011. — 264 с.
 Республика Беларусь: энциклопедия (в 7 т.). — Минск, 2006. — Т. 2.

Ссылки 
 Булацкий Григорий Васильевич (к 85-летию со дня рождения), Вестник БДУ № 2 за 2006 год
 http://elib.bsu.by/handle/123456789/40001
 http://catalog.nlb.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001a=%22BY-NLB-ar2221273%22&lst_siz=20
 http://fk.archives.gov.by/fond/104418/

Авиационные штурманы Великой Отечественной войны
Лауреаты премии Союза журналистов СССР